Thomas Schiestl ist der Name folgender Personen:

* Thomas Schiestl (Schauspieler) (1935–2017), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Thomas Schiestl (Fußballspieler) (* 2002), österreichischer Fußballspieler